Черемшанова — женская форма фамилии Черемшанов.
 Черемшанова, Ольга Александровна (1904—1970) — советская поэтесса.
 Черемшанова, Светлана Андреевна (род. 1985) — российская спортсменка (тяжелая атлетика).